Písek est un toponyme qui peut désigner :

Písek, une commune du district de Frýdek-Místek, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Písek, une commune du district de Hradec Králové, dans la région de Hradec Králové ;
 Písek, une ville du district de Písek, dans la région de Bohême-du-Sud.

Pisek, ville du Dakota du Nord.

Homonymie de localités en  Tchéquie